Owsiani herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Owsiani herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Owsiani herbu Rola – polski ród szlachecki